Florencia hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Florencia, ciudad;
 Florencia (Argentina), ciudad de la Provincia de Santa Fe;
 Florencia (Caquetá), ciudad del departamento del Caquetá, Colombia;
 Florencia (Cauca), municipio en el departamento del Cauca, Colombia;
 Florencia (Costa Rica), distrito en el cantón de San Carlos, Costa Rica;
 Florencia (Cuba), municipio de Cuba;
 Florencia de Benito Juárez, localidad de México;

 Distrito de Florencia de Mora, Perú;
 Granja Florencia, localidad del municipio de Toro, provincia de Zamora, España.
 Provincia de Florencia, división administrativa de la región de Toscana;
 República de Florencia, antigua ciudad-estado en la actual Florencia;
 Villa Florencia, barrio de la ciudad de Temuco, Chile.

Antroponimia 
 Florencia, nombre propio femenino;

Personas 
 Florencia Abbate, escritora y periodista argentina.
 Florencia Bertotti, actriz, cantante y productora argentina.
 Florencia Bonelli, escritora argentina.
 Florencia Benítez, actriz y cantante argentina.
 Florencia de la V, actriz y vedette argentina.
 Florencia Etcheves, periodista argentina.
 Florencia Labat, tenista argentina.
 Florencia Luna, científica argentina.
 Florencia Ortiz, actriz y modelo argentina.
 Florencia Peña,,  actriz, comediante y presentadora de televisión argentina.
 Florencia Pinar, escritora española del siglo XV.
 Florencia Raggi, actriz y modelo argentina.
 Florencia Villagra, cantante y compositora argentina.
 Florencia de Saracho, actriz mexicana.

Además
 Florencia-Pistoia, carrera ciclista italiana.
 Florencia, día festivo, el 6 de abril.